Буассей () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Верхня В'єнна
 Буассей () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь